Puchar Europy w narciarstwie dowolnym 2013/2014 rozpoczął się 21 listopada 2013 w ośrodku narciarskim Stubaier Gletscher w Austrii, a zakończył 23 marca 2014 w szwedzkiej Morze.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 SS = slopestyle

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2013 w sportach zimowych
2014 w sportach zimowych
2013 w Europie
2014 w Europie
Puchar Europy w narciarstwie dowolnym